Billeter ist der Familienname folgender Personen:

 Agathon Billeter (1834–1881), Schweizer Chorleiter und Komponist
 Bernhard Billeter (* 1936), Schweizer Organist, Pianist und Musikwissenschaftler
 Eduard Billeter (1808–1865), Schweizer Schulrat und Politiker
 Erika Billeter (1927–2011), deutsch-schweizerische Kunsthistorikerin
 Ernst Peter Billeter (1919–2002), Schweizer Mathematiker
 Fritz Billeter (* 1929), Schweizer Germanist, Literatur- und Kunstkritiker
 Gustav Billeter (1873–1929), Schweizer klassischer Philologe
 Jann Billeter (* 1972), Schweizer Fernsehmoderator
 Jean François Billeter (* 1939), Schweizer Sinologe
 Julius Billeter (1869–1957), Schweizer Genealoge
 Maurice Billeter (1912–2000), Schweizer Architekt
 Robert Billeter (1857–1917), Schweizer Politiker (FDP) und Stadtpräsident von Zürich

Siehe auch:
 Billeter J
 Billeter & Cartier, ehemaliges französisches Karosseriebauunternehmen